Katthagen

 Straßenname in Rostock, siehe Kleiner und Großer Katthagen

 Familienname von
 Bernd-Dietrich Katthagen (* 1952), deutscher Orthopäde